

События 

 Назначение митрополитом Киевским и всея Руси Михаила II.
 Завершение покорения Мстиславом Владимировичем Полоцкого княжества.
 Первые княжеские жалованные грамоты, данные новгородским монастырям.
 1130—1143 — Папа Иннокентий II.
 1130—1138 — Антипапа Анаклет II.
 Рожер II был объявлен папой Анаклетом II королём Сицилии, Калабрии и Капуи.
 Возникновение Сицилийского королевства. Граф Рожер II, объединив Апулию, Калабрию, Капую, Сицилию и Неаполь, провозглашает себя королём.
 1130—1154 — Король Сицилии Рожер II (1095—1154).
 Падение под ударами чжурчженей Тибетского государства.
 Приблизительная дата - Магнус Сильный свергнут как король Гёталанда, когда Сверкер Старший провозглашает себя королём Швеции.
 22 января - Войска Цзинь берут Ханчжоу.
 4 февраля - Войска Цзинь берут Шаосин. 
 26 марта - Магнус IV и его дядя Харальд Гилли стали королями Норвегии. Началась эпоха гражданских войн в Норвегии.
 Окончание строительства Георгиевского собора Юрьева монастыря в Великом Новгороде.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1130 году
 Маредид ап Грифид
 Вильгельм Тирский
 Кирилл Туровский.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1130 году
 Тереза Леонская
 Роберт Беллемский
 Матильда Хантингдонская
 Гонорий II (папа римский)
 Бернар Шартрский

См. также